Konkurs drużyn mieszanych w skokach narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 odbył się 7 lutego na Snow Ruyi National Ski Jumping Centre. Konkurencja ta debiutowała na zimowych igrzyskach olimpijskich. W inauguracyjnych zawodach zwyciężyli Słoweńcy w składzie: Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj i Peter Prevc. Drugie miejsce zajęli reprezentanci Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego: Irma Machinia, Danił Sadriejew, Irina Awwakumowa i Jewgienij Klimow. Na trzecim stopniu podium stanęli Kanadyjczycy: Alexandria Loutitt, Matthew Soukup, Abigail Strate i Mackenzie Boyd-Clowes.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 

 

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022